Resta – componente dell'armatura medievale

Persone
Caterina Resta – filosofa italiana
Dario Resta – pilota automobilistico britannico di origine italiana
Eleonora Resta – modella italiana
Eligio Resta – giurista, filosofo e accademico italiano
Felice Resta – ex calciatore italiano
Ferdinando Resta Pallavicino – imprenditore e politico italiano
Ferruccio Resta – ingegnere e accademico italiano
Filippo Maria Resta –vescovo cattolico italiano
Gianni Resta – cantautore italiano
Giovanna Resta – ex cestista italiana
Giulio Resta – vescovo cattolico italiano
Giuseppe Resta – politico, odontoiatra e accademico italiano
Luca Antonio Resta – vescovo cattolico italiano
Manlio Resta –  economista italiano
Raffaele Resta – giurista, politico e accademico italiano
Simone Resta – ingegnere italiano

Musica
Resta – brano musicale dei Litfiba
Resta – brano musicale di Chiara Civello e Ana Carolina

Altro 
Resta – appendice filiforme di alcuni organi di piante
Resta – grosso cavo di canapa per manovrare le reti a strascico
Resta – treccia di teste d'aglio o di cipolle
Resta – famiglia nobile di Avezzano (AQ), Milano e Roma